Backstrom ist der Familienname folgender Personen:
 Garrett Backstrom (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Nils Backstrom (1901–1978), US-amerikanischer Skilangläufer
 Ralph Backstrom (1937–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 Sigismund Backstrom (um 1750–1805), britischer Arzt, Künstler und Okkultist

Backstrom bezeichnet:
 Backstrom (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Bäckström
 Bachstrom
 Backström